Гольмер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гольмер, Людвик (1867—1920) — польский пианист и педагог.
 Зайцев-Гольмер, Михаил Фёдорович — советский деятель внутренней безопасности, депутат Верховного Совета РСФСР.